Bundestagswahlkreis 297 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Saarlouis (seit 2002)
 Bundestagswahlkreis Eisenach – Mühlhausen (1990 bis 1998)